Ужские говоры словацкого языка;
 Восточнославянские ужские говоры — говоры русинского/украинского языка.